Natta se poate referi la:
 Natta, un gen de păianjeni din familia Salticidae
 Giulio Natta, un chimist italian, laureat al Premiului Nobel pentru chimie 
 29347 Natta, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes